Garaje puede hacer referencia a:
Garaje residencial
Garaje comercial
Estacionamiento
Taller mecánico
Garage (Música electrónica)
Garage rock
Garage Inc., el octavo álbum musical de la banda Metallica.
Garage Days Re-Revisited, un EP lanzado por la banda de thrash metal Metallica en agosto de 1987.
Garage Olimpo, una película argentina, protagonizada por Antonella Costa y Carlos Echevarria.
Two Cars In Every Garage And Three Eyes On Every Fish (Dos coches en cada garaje y tres ojos en cada pez), un capítulo de la segunda temporada de la serie Los Simpsons.
Garage Kids
Garaje Hewlett-Packard